Beatrice av Portugal (), född 7–13 februari 1373 i Coimbra i Portugal, död omkring 1420 i Kastilien, var drottning av Kastilien och León som kung Johan I:s andra maka. Hon var Ferdinand I:s enda äkta överlevande barn och efter hans död 1383 var hon tronpretendent i två år tills stormästare Johan av Aviz besteg tronen som kung.

Biografi

Bakgrund 

Kung Peter I:s son Ferdinand blev kung 1367 vid tolv års ålder efter sin faders död. Trots sin ungdom utvecklade Ferdinand ett kraftfullt ledarskap, men Portugal var nära att bli ett lydrike under Kastilien.

Kung Ferdinand I var ättling till kung Sancho IV, och 1369 startade han krig mot Henrik Trastamar som orättfärdigt hade bestigit Kastiliens tron. Han sökte allians med England och utrustade en stor flotta med hjälp av Genua. Han lyckades ej besegra Henrik, men de slöt fred och Ferdinand erbjöd sig att ingå en allians genom att gifta sig med Henriks dotter.

Ferdinand I:s fartyg fortsatte att attackera spanska skepp utanför Portugals kust och när Ferdinand gifte sig med den portugisiska adelsdamen Leonor Telles de Meneses, utbröt kriget på nytt. Henrik dog och dennes son Johan I, fortsatte kriget och belägrade Lissabon 1381. Ferdinand fick hjälp av hertig Johan av Gent och belägringen kunde hävas. Som tack erbjöd Ferdinand sin dotter till den engelske kungens son prins Edvard. Men Ferdinand slöt i hemlighet fred med Johan I och lovade sin dotter som gemål. Han räknade med att krigen mellan Portugal och Kastilien därmed skulle lösas för gott.

Liv 

Beatrice var dotter till Ferdinand I av Portugal och Leonor Telles. Efter sina bröders död 1380 och 1382 var Beatrice Portugals tronarvinge.

Hon blev 17 maj 1383 gift med Johan av Kastilien efter många överväganden och efter en överenskommelse att Portugal skulle regeras av hennes mor som ombud för Beatrice och hennes man vid faderns död. Vid faderns död 22 oktober 1383 blev Beatrice mor Leonor regent för Beatrice i Portugal, och Beatrice ansågs som drottning av Portugal.

Krisen 1383–1385 

I slutet av 1383 utbröt ett uppror av portugiser som ogillade personalunionen mellan Portugal och Kastilien. Dessutom hade drottningmodern en älskare, Johan Ferdinand Andeiro en spanjor som varit Ferdinands ambassadör i England. Johan, stormästare av Avizorden blev ledare för upproret med borgarnas och folkets stöd. Men de flesta adelsfamiljerna stödde Beatrice. När Andeiro mördades 1384 invaderade Johan av Kastilien Portugal, men förlorade 1385 i slaget vid Aljubarrota.

Beatrice erkänns av vissa historiker som Portugals monark, medan andra anser att det rådde interregnum mellan 1383–1385.

Anfäder

Referenser

Fotnoter

Bibliografi 

 .

Externa länkar 

 Biografi på Kungliga akademin för historia

Födda 1373
Avlidna 1400-talet
Kvinnor
Portugals regenter
Kvinnliga regenter under 1300-talet
Kastiliens drottningar
Pretendenter till Portugals tron
Portugisiska prinsessor
Huset Burgund
Huset Trastámara
Personer i Spanien under 1300-talet
Personer i Portugal under 1300-talet
Personer i Portugal under 1400-talet
Personer från Coimbra